VSD est un sigle qui peut désigner :

VSD est un magazine mensuel français (hebdomadaire jusqu'en 2018), créé en 1977 par Maurice Siegel, constitué des initiales des noms de jours « vendredi, samedi, dimanche » ;
Vidéo sur demande ou vidéo à la demande, une technique de diffusion de contenus vidéo numérique bidirectionnelle.
Voltage Sensitive Dye, une méthode d'imagerie fonctionnelle dans le cadre de la recherche sur le cerveau.
 .vsd est une extension de fichier pour des diagrammes de Microsoft Visio.